

Geografia
 Maglio – frazione del comune italiano di Goito, in provincia di Mantova

Persone
 Antonio Maglio – medico e accademico italiano
 Antonio Maglio – giornalista italiano
 Juan Maglio – calciatore argentino
 Juan Maglio Pacho –  compositore e direttore d'orchestra argentino
 Piera Cassandra Maglio – ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana

Altro
 Maglio – dispositivo meccanico per lavorazioni di fucinatura o stampaggio